De Davis Cup werd in 2020 en 2021 voor de 109e keer gehouden. De Davis Cup is het meest prestigieuze tennistoernooi voor landenteams, voorbehouden aan mannen – het wordt sinds 1900 gehouden. Spanje was de titelverdediger. Door de coronapandemie werd de eindronde verplaatst van november 2020 naar november 2021.

Wereldgroep

Gekwalificeerde teams 
18 landen namen deel aan de eindronde van de Davis Cup, voorheen bekend als de Wereldgroep.

Kwalificatieronde 

Data: 6–7 maart 2020

24 landen streden om 12 tickets voor de eindronde in november 2021. De 12 verliezende landen degradeerden naar de regionale zones.

Eindronde 
Data: 25 november–5 december 2021
Locatie: Madrid Arena in Madrid, SpanjeOlympiahalle in Innsbruck, OostenrijkPala Alpitour in Turijn, Italië

Format

Groepsfase

Groep A

Spanje - Ecuador

RTF - Ecuador

Spanje - RTF

Groep B

Canada - Zweden

Kazachstan - Zweden

Canada - Kazachstan

Groep C

Frankrijk - Tsjechië

Frankrijk – Verenigd Koninkrijk

Verenigd Koninkrijk - Tsjechië

Groep D

Kroatië - Australië

Australië - Hongarije

Kroatië - Hongarije

Groep E

Verenigde Staten - Italië

Italië - Colombia

Verenigde Staten - Colombia 

Opmerking: De opgave van Reilly Opelka en Jack Sock tegen Juan Sebastián Cabal en Robert Farah Maksoud wordt beschouwd als een 6–0, 6–0-zege voor Cabal en Farah.

Groep F

Servië - Oostenrijk

Servië - Duitsland

Duitsland - Oostenrijk

Eliminatiefase

Kwartfinales

Italië - Kroatië

Verenigd Koninkrijk - Duitsland

Servië - Kazachstan

RTF - Zweden

Halve finales

Kroatië - Servië

RTF - Duitsland

Finale

RTF - Kroatië